«Мужчина в расцвете лет» () — советский фильм 1977 года снятый на Рижской киностудии режиссёром Ольгертом Дункерсом, снятый по мотивам одноимённого романа Зигмундса Скуиньша.

Сюжет 
Альфред Турлавс — мужчина в расцвете лет, успешный инженер в конструкторском бюро одного из заводов в Риге. В профессиональной сфере он многого добился. Но касается личной жизни, здесь всё очень сложно, в отношениях с женой не складываются, супруги давно охладели друг к другу. Дочь Вита уже выросла и вышла замуж. Неожиданно в жизнь Альфреда приходит новая любовь — в лице его коллеги Майи…

В ролях 
 Витаутас Томкус — Альфред Турлавс
 Вайва Майнелите — Майя
 Хелга Данцберга — Ливия
 Андрис Берзиньш — Тенис
 Ласма Мурниеце — Вита
 Лилита Берзиня — Вилде-Межниеце
 Ольгерт Дункерс — Сэрс
 Улдис Думпис — Сашиньш
 Иварс Каулиньш — Пушкунгс
 Янис Стрейч — директор Калсонс
 Эдуардс Павулс — Лукьянскис
 Петерис Гаудиньш — Эдмундс
 Мирдза Мартинсоне — Велта
 Айварс Силиньш — Малвиньш
 Аквелина Ливмане — Вердиня
 Карлис Себрис — эпизод
 Александра Данилова — эпизод
 Лига Лиепиня — эпизод
 Астрида Гулбе — эпизод
В неуказанной в титрах роли врача снялся настоящий врач Виктор Калнберз.

 Съёмки 
Все виды завода сняты на Вильнюсском заводе радиоизмерительных приборов (ВЗРИП), некоторые эпизоды также в Москве и Риге, например, дом героини — в рижском районе Межапарк.

 Примечания 

 Литература 
 Александров С. — Немотированный мужчина в расцвете лет (О худож. фильме Риж. киностудии «Мужчина в расцвете лет»)// Советская молодёжь, 14 сентября 1977
 Дзенитис Г.'' — Трудный путь прозы на экран (О худож. фильме Риж. киностудии «Мужчина в расцвете лет») // Советская Латвия, 30 сентября 1977
 Мужчина в расцвете лет // Советские художественные фильмы: аннотированный каталог, Том 6. — М.: Нива России, 1995. — 343 с. — с. 238

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы СССР 1977 года